Die International Lawn Tennis Challenge 1925 war die 20. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde wie in den Vorjahren in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug. Zum dritten Mal in Folge wurde dieses Playoff von Australien und Frankreich bestritten, wobei sich Frankreich zum ersten Mal durchsetzen konnte. Im vom 11. bis 13. September stattfindenden Finale behielt schließlich jedoch Titelverteidiger USA mit 5:0 klar die Oberhand, und sicherte sich somit den bisher zehnten Titel und den sechsten in Folge.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 26 Länder an dem Bewerb teil. Damit wurde zum fünften Mal in Folge ein neuer Teilnehmerrekord erzielt. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.

Europazone 
In der Europazone traten insgesamt 16 Teams an. Für Polen, Portugal und Schweden war es jeweils die erste Teilnahme an der International Lawn Tennis Challenge.

Amerikazone 
Die Amerikazone bestand aus neun Teilnehmern. Hawaii meldete zum letzten Mal für den Bewerb. Eine Besonderheit stellt die Teilnahme Spaniens in der Amerikazone dar, das zuvor stets in der Europazone angetreten war.

Das Turnier

Europazone

Amerikazone

Playoff 
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegte Frankreich über Australien, und zog damit zum ersten Mal im Finale gegen den Titelverteidiger USA ein. Es sollte die erste von neun französischen Finalteilnahmen in Serie sein.

Finale 
Die USA mussten im Spiel um den Titel kein Spiel abgeben, und sicherten sich zum sechsten Mal in Folge den Titel.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cup (englisch)

Einzelnachweise 

1925
Tennisturnier 1925